ВСН — может означать:
 Народное ополчение Донбасса
 Ведомственные строительные нормы